Sowetsk (russisch , von Sowjet) ist ein Name von Städten in Russland:

 Sowetsk (Kaliningrad) (Tilsit) in der Oblast Kaliningrad 
 Sowetsk (Kirow), Ort in Zentralrussland
 Sowetsk (Tula), Ort in der Oblast Tula

Siehe auch:
 Sowetski